Ел Бијенестар има више значења:

 Ел Бијенестар, Ла Парида (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бијенестар (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бијенестар (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бијенестар (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику